Джордж Сондерс (; род. , Амарилло, Техас, США) — американский писатель, эссеист и сценарист, чьи книги входили в список бестселлеров по версии «The New York Times».

Биография 
Джордж Сондерс родился в Амарилло, штат Техас, и вырос в южном пригороде Чикаго, где окончил школу Oak Forest High School. В 1981 году Сондерс получил степень бакалавра наук в области геофизики в Колорадской горной школе имени Артура Лейкса (город Голден, Колорадо). В 1988 году он окончил Сиракьюсский университет со степенью магистра в области литературного творчества.

С 1989 по 1996 год Сондерс работал составителем технической документации и инженером-геофизиком в компании Radian International (город Рочестер, штат Нью-Йорк), разрабатывавшей методы охраны окружающей среды. Он также некоторое время был членом экипажа судна, занимавшегося поисками нефти в районе острова Суматра.

С 1997 года Сондерс преподавал в Сиракузском университете, одновременно публикуя художественную и научную литературу. В 2006 году он был награждён стипендией Мак-Артура в размере $500 тыс., а также был удостоен стипендии Гуггенхайма. В том же году Сондерсу вручили «Всемирную премию фэнтези» за рассказ CommComm. В 2007 году его сборник рассказов In Persuasion Nation был номинирован на премию The Story Prize. В 2013 году Сондерс был удостоен награды PEN/Malamud Award. Сондерс четыре раза становился лауреатом премии National Magazine Awards (1994, 1996, 2000 и 2004 года), а в 1997 году завоевал второй приз «Премии О. Генри» (за рассказ The Falls).

В своих произведениях Сондерс часто фокусирует внимание на абсурдность потребительства и корпоративной культуры, а также на роль средств массовой информации. Хотя многие критики усматривают сатирические тона в большинстве работ Сондерса, он также поднимает вопросы морали. Из-за трагикомических элементов в творчестве, его сравнивают с Куртом Воннегутом, чьи произведения вдохновляли Сондерса.

В конце 1990-х годов Бен Стиллер приобрёл права на экранизацию повести CivilWarLand in Bad Decline. Сондерс также написал сценарий полнометражного фильма, основанный на его рассказе Sea Oak.

Сондерс является последователем буддийской школы Ньингма.

В 2017 году удостоен Букеровской премии за исторический роман «Линкольн в бардо» и в 2018 году за нее же получил .

Библиография

Беллетристика 
 CivilWarLand in Bad Decline (1996; рассказы и повесть)
 Pastoralia (2000; рассказы и повесть)
 The Very Persistent Gappers of Frip (2000; повесть с иллюстрациями Лэйн Смит; бестселлер по версии The New York Times)
 The Brief and Frightening Reign of Phil (2005; повесть)
 In Persuasion Nation (2006; рассказы)
 Tenth of December: Stories (2013; рассказы; бестселлер по версии The New York Times)
 Fox 8 (2013; рассказы)

Небеллетристическая литература 
 A Bee Stung Me, So I Killed All the Fish (Notes from the Homeland 2003—2006) (2006)
 The Braindead Megaphone (2007; сборник эссе)

Антологии 
 Fakes: An Anthology of Pseudo-Interviews, Faux-Lectures, Quasi-Letters, «Found» Texts, and Other Fraudulent Artifacts, под редакцией Дэвида Шилдса и Мэттью Воллмера (2012)

Примечания

Ссылки 
 Works by or about George Saunders in libraries (WorldCat catalog)
 
 
 Рассказ «Красный бантик» в пер. В. Бабкова на сайте журнала Esquire
 Рассказ «Дома» в пер. В. Арканова на сайте журнала Esquire

Эссеисты США
Сценаристы США
Лауреаты Букеровской премии
Стипендиаты Мак-Артура
Преподаватели Уэслианского университета
Выпускники Сиракьюсского университета
Выпускники Колорадской горной школы
Стипендиаты Гуггенхайма